«Ставропігіон» — українське видавництво, створене Університетом «Львівський Ставропігіон».

Діяльність 
Організує та здійснює редакційно-видавничу діяльність, видає навчальну та науково-методичну літературу, що відповідає вимогам  стандартів освіти, а також випускає наукову, довідкову та інші види літератури з метою забезпечення навчального процесу та виконання науково-дослідних робіт. Видавництво виконує окремі елементи редакційно-видавничого процесу: редагує, розмножує, організовує рецензування рукописів.Окрім того, видавництво організовує книгозбут, бере участь у книжкових ярмарках, виставках, розсилає обов'язкові примірники. Видавництво «Ставропігіон» займається видавничою діяльністю. 

Директор Леонід Сун-Чен-Лі.

Див. також 
Ставропігійський інститут

Література 
 Книжка про Львівську Ставропігію - "ЛЬВІВСЬКИЙ  СТАВРОПІГІОН: МІЖ МИНУВШИНОЮ І ВІЧНІСТЮ”. ІСТОРІЯ ЛЬВІВСЬКОГО СТАВРОПІГІОНУ від БОГДАНА СУШИНСЬКОГО.  (Науково-літературне видання),Львів, 2008,  - 496 с.

Джерела 
 Університет «Львівський Ставропігіон»                                                                                
 «Львівський Ставропігіон»
 Університет «Львівський Ставропігіон»

Видавництва Львова
Видавництва України
Наукові видавництва